Ходынский — фамилия; имеет женскую форму Ходынская.
 Ходынский, Виктор Сергеевич (род. 1921) — советский футболист и игрок в хоккей с шайбой. 
 Ходынская, Людмила Викторовна — современная русская поэтесса, родилась в Москве.
 См. также 
 1-й Ходынский проезд, 2-й Ходынский проезд, 3-й Ходынский проезд, 4-й Ходынский проезд — проезды в Северном округе города Москвы на территории Хорошёвского района.
 Ходынский бульвар — бульвар в Хорошёвском районе Северного административного округа города Москвы.